Во́йцех Лободзи́ньский (; ) — польский футболист, полузащитник; тренер.

Биография

Клубная карьера 
В 1992 году попал в молодёжную команду «Завиша» из своего родного города Быдгощ. После на профессиональном уровне играл за «Стомиль», «Завишу» и «Петро» из Плоцка. Летом 2000 года перешёл в «Орлен» из Плоцка. В Экстраклассе дебютировал 21 октября 2000 года в матче против «Амики» из Вронки (2:6), Лободзиньский вышел на 78 минуте вместо Ярослава Попиела. Первый гол в чемпионате Польши забил 13 июня 2001 года в матче против радзёнкувского «Руха» (6:3), Войцех вышел на 68 минуте вместо Бартоломея Гжелака, на 72 минуте он забил гол в ворота Дариуша Клутта.

Летом 2003 года перешёл в любинское «Заглембе». В команде дебютировал 22 августа 2003 года в матче против «Лодзи» (2:0). В сезоне 2003/04 вместе с командой занял 2 место в Первой лиге Польши и вышел в Экстраклассу, уступив щецинской «Погони». В сезоне 2005/06 вместе с командой занял 3 место в чемпионате, клуб уступил краковской «Висле» и варшавской «Легии». 13 июля 2006 года дебютировал в еврокубках в домашнем матче квалификации к Кубку УЕФА против минского «Динамо» (1:1), на 67 минуте Лободзиньский забил гол в ворота Артура Лесько. Второй матч закончился ничьей (0:0) и за счёт гола на выезде «Динамо» прошло дальше. В сезоне 2006/07 «Заглембе» выиграл чемпионат Польши, на одно очко обогнав «Белхатув». 22 июля 2007 года принял участие в Суперкубке Польши, тогда «Заглембе» обыграло «Белхатув» (1:0). Летом 2007 года «Заглембе» снова неудачно выступил в еврокубках, в квалификации к Лиге чемпионов уступив румынскому «Стяуа». Всего за «Заглембе» в Экстраклассе провёл 97 матчей и забил 16 мячей.

В феврале 2008 года перешёл в краковскую «Вислу», подписав пятилетний контракт. Клуб за него заплатил 400 тысяч евро. Его зарплата в «Висле» 260 тысяч евро в год. В команде дебютировал 22 февраля 2008 года в матче против «Короны» из Кельце (1:1). Первый гол за команду забил 28 марта 2008 года в выездном матче против бытомской «Полонии» (1:2), на 42 минуте в ворота Михала Песковича. В сезоне 2007/08 «Висла» выиграла чемпионат, в кубке «Висла» дошла до финала, где проиграла извечному сопернику варшавской «Легии» по пенальти 4:3, основное время 0:0. Летом 2008 года «Висла» приняла участие в квалификации к Лиге чемпионов, сначала обыграв иерусалимский «Бейтар», а затем белая звезда проиграла испанской «Барселоне». После вылета из Лиги чемпионов клуб также неудачно выступил и в квалификации к Кубку УЕФА, проиграв английскому «Тоттенхэм Хотспур». В сезоне 2008/09 «Висла» снова одержала победу в Экстраклассе. 15 апреля 2011 клуб прекратил выступления из-за коррупционного скандала по поводу договорного матча с «Заглембе», а 12 июля 2011 Войцех аннулировал соглашение с клубом.

Карьера в сборной 
Войцех Лободзиньский провёл 66 матчей за сборную Польши разных возрастов. В составе юношеской сборной Польши до 17 лет выступал на чемпионате Европы в 1999 году в Чехии. В группе Польша заняла 2 место, уступив Испании и обогнав Россию и Хорватию. По ходу турнира Польша выбила Португалию и Чехию. В финале Польша проиграла Испании (1:4). В финале Лободзиньский покинул поле на 16 минуте из-за травмы. В составе юношеской сборной Польши до 18 лет участвовал на чемпионате Европы 2001 в Финляндии. В группе Польша заняла 1 место, обогнав Испанию, Бельгию и Данию. В финале Польша обыграла Чехию (3:1), Войцех забил гол в дополнительное время.

В национальной сборной Польши дебютировал 6 декабря 2006 года в выездном матче против ОАЭ (2:5), Лободзиньский вышел на 45 минуте. Первый гол в сборной забил 24 марта 2007 года в матче против Азербайджана (5:0), на 34 минуте в ворота Джахангира Гасанзаде. В составе сборной Польши успешно прошёл квалификацию к чемпионату Европы 2008 в Австрии и Швейцарии. Тогда Польша заняла 1 место, обогнав такие сборные, как Португалия, Сербия, Финляндия и Бельгия. На самом чемпионате Европы Польша заняла последние место в группе B, уступив Австрии, Германии и Хорватии. Лободзиньский провёл все 3 матча на Евро.

Достижения 
 Чемпион Польши (4): 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2010/11
 Бронзовый призёр чемпионата Польши: 2005/06
 Серебряный призёр Первой лиги Польши: 2003/04
 Финалист Кубка Польши: 2007/08
 Обладатель Суперкубка Польши: 2007
 Победитель юношеского чемпионата Европы до 18 лет: 2001
 Серебряный призёр юношеского чемпионата Европы до 16 лет: 1999

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте pzpn.pl

Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу
Игроки ФК «Завиша»
Игроки ФК «Стомиль»
Игроки ФК «Висла» Плоцк
Игроки ФК «Заглембе» Любин
Игроки ФК «Висла» Краков
Игроки ФК «Лодзь»
Игроки ФК «Медзь»
Футбольные тренеры Польши
Тренеры ФК «Медзь»